Czachówek ist Name zweier polnischer Dörfer:
 Czachówek (Góra Kalwaria) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Góra Kalwaria
 Czachówek (Gardeja) in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Gardeja